Vibrazioni – oscillazioni meccaniche
Le Vibrazioni – gruppo musicale italiano
Vibrazioni – album di Gatto Panceri del 2001